
Szekeres, Sekereš, Secăreș:
 Adrián Szekeres
 Béla Szekeres
 Dorina Szekeres
 Esther Szekeresová
 Ferenc Szekeres
 George Szekeres
 Gerő Szekeres, arhitect
 Imre Szekeres
 Jozef Szekeres
 Klára Szekeres
 László Szekeres
 Pál Szekeres
 Tamás Szekeres
 Tom Szekeres
 Zsolt Szekeres

Secăreș 
 Vasile Secăreș

Sekereš 
 Stevan Sekereš (en)

Vezi și 
 Sechereșa, o localitate în județul Satu Mare, Transilvania, România

Sechereș 
 Râul Sechereș (Szekeres), un curs de apă, afluent al râului Crucea

Nume de familie ungurești
Nume de familie ocupaționale